Les  d'Afrique d'escrime se déroulent à partir du  dans la ville d'Alger. La compétition se déroule à la suite du tournoi de qualification olympique de la zone Afrique.

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Liens internes 
 Championnats d'Afrique d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2015-2016

2016
Escrime
Afrique
Sport en avril 2016
Championnat d'Afrique à Alger
Sport en Algérie en 2016
Escrime en Algérie